Cholmy () ist ein Ortsname:
in Russland
 in der Oblast Kaliningrad:
 Cholmy (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk (Adlig Popelken, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Cholmy (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk (Mülsen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Cholmy, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk (Schilleningken, 1938–1946 Kaimelskrug, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 in der Oblast Moskau:
 Cholmy (Moskau, Istra), Dorf im Rajon Istra
 Cholmy (Moskau, Jegorjewsk), Dorf im Rajon Jegorjewsk
 Cholmy (Moskau, Osjory), Dorf im Rajon Osjory
 Cholmy (Moskau, Solnetschnogorsk), Dorf im Rajon Solnetschnogorsk
 in der Oblast Nowgorod:
 Cholmy (Nowgorod), Dorf
 in der Oblast Rostow:
 Cholmy (Rostow), Siedlung
 in der Oblast Smolensk:
 Cholmy (Smolensk, Cholm-Schirkowsky), Dorf im Rajon Cholm-Schirkowsky
 Cholmy (Smolensk, Jelnja), Dorf im Rajon Jelnja
 Cholmy (Smolensk, Rudnja), Dorf im Rajon Rudnja
 Cholmy (Smolensk, Schumjatschi), Dorf im Rajon Schumjatschi
 Cholmy (Smolensk, Ugra), Dorf im Rajon Ugra
 Cholmy (Smolensk, Welisch), Dorf im Rajon Welisch
 in der Oblast Wologda:
 Cholmy (Wologda), Dorf

in der Ukraine
 Cholmy (Ukraine), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka